Познер ( — дословно познанский) — еврейская и немецкая фамилия, означающая «выходец из Познани». Известные носители:

  (род. 1961) — французская славистка и историк кино.
 
  (род. 1954) — американский журналист.
 Познер, Карл (1854—1928) — немецкий врач-уролог.
 Познер, Лора (Лаура Перлз; 1905—1990) — американский психолог.
 Познер, Майк (род. 1988) — американский певец и композитор.
 Познер, Майкл (род. 1936) — американский психолог.
 Познер, Павел Владимирович (1945—2016) — российский востоковед.
  (1929—2018) — британский филолог-романистка.
 Познер, Ричард Аллен (род. 1939) — американский судья.
 Познер, Рональд (1942—2020) — немецкий семиотик и лингвист чешского происхождения.
  (род. 1965) — американский законовед, профессор Чикагского университета.

См. также 
 «Познер» — авторская программа В. В. Познера.
 Поснер